YSK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sanikiluaq (Nunavut) (Canada)